Ма́нса () — город в замбийской провинции Луапула, административный центр .

История 
В колониальные времена город имел название Форт-Роузбери.

Географическое положение 
Центр города располагается на высоте 1190 м над уровнем моря.

Климат

Транспорт 
В городе есть небольшой аэропорт.

Демография 
Население города по годам:

Примечания 

Города Замбии